Název Palmyra nese několik lokalit:

 Palmýra – historické město v Sýrii
 Palmyra (atol) – pacifické souostroví pod správou USA
 Palmyra (Illinois)
 Palmyra (Indiana)
 Palmyra (Maine)
 Palmyra (Michigan)
 Palmyra (Minnesota)
 Palmyra (Missouri)
 Palmyra (Nebraska)
 Palmyra (New Jersey)
 Palmyra (New York)
 Palmyra (Pensylvánie)
 Palmyra (Pensylvánie, Pike)
 Palmyra (Pensylvánie, Wayne)
 Palmyra (Utah)
 Palmyra (Virginie)
 Palmyra (Wisconsin)
 Palmyra (Západní Austrálie)